Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде
 Дрезденское восстание (1849)
 Майское восстание (1920) в Александрополе
 Майские события во Франции 1968 года